Ю́рий Никола́евич Ивано́в (8 июня 1928 года, Ленинград — 22 июля 1994 года, Калининград) — учёный-океанолог, писатель, член Союза писателей СССР с 1966 года, общественный деятель.

Биография 
Юрий Николаевич Иванов родился 8 июня 1928 года в Ленинграде в семье служащих. Из блокадного города его переправили в Свердловск, в 1945 году вместе с войсковой частью, в которой служил его отец, Юрий прибыл в Кёнигсберг.

В 1947 году закончил калининградскую среднюю школу № 1 (ныне гимназия № 1). В 1948 году поступил в Ленинградский институт физкультуры и спорта имени Лесгафта. В 1951 году по распределению был направлен на Камчатку, где работал в областном комитете по физкультуре и спорту.

В 1957 году переехал в Калининград, работал председателем областного совета спортивного общества «Труд». С 1959 года начал ходить в море на судах Атлантического отделения Всесоюзного научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии матросом, а затем в должности помощника капитана «Мортрансфлота», стал научным сотрудником АтлантНИРО, был основателем и первым руководителем Научного морского музея.

Имел двух дочерей. Умер 22 июля 1994 года, похоронен в Калининграде.
Его 77-летняя вдова Тамара Степановна убита в собственном доме грабителем в декабре 2007 года.

Литературная деятельность 
В 1956 году Юрий Иванов написал первый рассказ — «В кратере вулкана», опубликованный в журнале «Огонёк». После переезда в Калининград начал писать на морскую тематику. Его первая книга — «Путь в тропики». Затем были написаны многочисленные повести и романы о рыбаках и морских путешествиях, экстремальных ситуациях и морской романтике.
Его книги переводили на немецкий, польский, чешский, японский языки.

В 1966 году Юрий Иванов был принят в Союз писателей СССР, в 1969 году закончил Высшие литературные курсы Союза писателей СССР при Литературном институте им. М. Горького, стал членом бюро Комиссии по морской литературе Союза писателей СССР.

В 1974 году был избран ответственным секретарём Калининградской писательской организации, находился на этом посту до 1988 года.

В конце 1970-х годов в творчестве Юрия Иванова появилась тема войны: повести «Мы шли под грохот канонады», «Огненные каникулы», роман «На краю пропасти» (о боях в Восточной Пруссии).
Повесть «Мы шли под грохот канонады» (1978), посвящённая блокадникам, была переведена на японский язык и под названием «900 дней в осаде» на XXIX Всеяпонском конкурсе читательского мнения была признана лучшей книгой года, рекомендована для включения в школьную программу по литературе.

Значительное внимание Юрий Николаевич уделял краеведческой тематике.
Он написал путеводитель «Кёнигсберг — Калининград», который был издан в Германии, романы «Танцы в крематории» и «Огонь Кёнигсберга».

Общественная деятельность 
Юрий Николаевич активно участвовал в общественной жизни региона, боролся за сохранение природы Куршской косы, памятников истории Калининградской области. В этом ему помогали должности депутата городского, а затем областного Совета народных депутатов, с 1993 года — члена Консультативного совета при главе администрации области.

В ноябре 1987 года было создано Калининградское отделение Советского фонда культуры (с 1992 года — Российский фонд культуры), председателем которого избрали Юрия Николаевича Иванова. По инициативе и при действенном участии Юрия Иванова в Калининграде появились памятники И. Канту и А. С. Пушкину, в Калининград из Владивостока на вечную стоянку прибыло научно-исследовательское судно «Витязь», на базе которого затем создан Музей Мирового океана, начато восстановление Кафедрального собора.

По инициативе Юрия Иванова была создана газета «Кёнигсбергский курьер», в которой печатались статьи по краеведению, он поддержал журнал писателей «Запад России». При активном участии Юрия Иванова были сформированы Кантовская и Гофманская программы, создано Общество почитателей А. С. Пушкина. Юрий Николаевич содействовал открытию в Отрадном музея немецкого скульптора Германа Брахерта.

Изучение полученных фондом культуры архивов немецкого исследователя Георга Штайна подвигло Юрия Иванова к написанию книги о поисках Янтарной комнаты «Пятая версия».

Юрий Николаевич сотрудничал с графиней Марион Дёнгоф для развития новых российско-германских отношений в Калининградском регионе.

Награды и премии 
 Заслуженный работник культуры РСФСР
 Премия Ловиса Коринта за деятельность в области культуры (1993)

Библиография 
 Путь в тропики: [Очерки].- Калининград.: Калининградское книжное издательство, 1959. — 39 с.
 Атлантический рейс. — М.: Молодая гвардия, 1963. — 224, с.
 Карибский сувенир. — М.: Детская литература, 1964. — 239 с.
 Курс на Гавану. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1964. — 75 с.
 Золотая «Корифена»: Повесть. — М.: Мысль, 1966. — 175 с.
 История пропавшего корабля: Повесть. — Л.: Гидрометеоиздат, 1967. — 223 с.
 Тайна красного камня: Рассказы. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1967. — 159 с.
 Кассиопея: Повесть о мечте, которая сбывается. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1969. — 191 с.
 Куда уходят корабли. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1969. — 118 с.
 Сестра морского льва: [Повесть]. — М.: Молодая гвардия. 1973. — 222 с.
 Торнадо: [Повесть и рассказы]. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1974. — 431 с.
 Вечное возвращение: Повести и рассказы. — М.: Современник, 1977. — 287 с.
 Мы шли под грохот канонады: Роман. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1978. — 240 с.
 Задание особой важности: Документальная повесть. — М.: Издательство ДОСААФ, 1979. — 207 с.
 Острова на горизонте: Повести. Рассказы. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1979. — 208 с.
 Дорогой ветров: Повесть. — М.: Советская Россия, 1982. — 304 с.
 Огненные каникулы: Повесть. — М.: Воениздат, 1982. — 304 с.
 На краю пропасти: Роман. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1983. — 248 с.
 Рейс туда и обратно: Повесть. — М.: Молодая гвардия, 1986. — 285 с.
 В широтах морского дьявола: Повести и рассказы. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1987. — 304 с.
 Преодоление: Роман. — М.: Профиздат, 1988. — 366 с.
 Сестра морского льва: Повести. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1988. — 496 с.
 Над нами одно небо. — Калининград: Калининградское книжное издательство, 1989. — 367 с.
 Пятая версия. — М.: Политиздат, 1991. — 382 с.
 Этот странный, странный мир… :[Мир Э. Т. А. Гофмана] // В мире Э. Т. А. Гофмана. — Калининград, 1994. — С. 10—15.
 Танцы в крематории. Десять эпизодов кёнигсбергской жизни: роман с иллюстрациями автора. — Калининград : ИП Мишуткина И. В., 2006. — 400 с.
 В ад и обратно. — Калининград, 2008. — 2000 экз.
 Christian Papendick, Gertrud Papendick, Iuri Ivanov. Der Norden Ostpreussens : Land zwischen Zerfall und Hoffnung : eine Bilddokumentation. Husum : Husum, 2009. ISBN 9783898762328.

Примечания

Литература 
 Иванов Юрий Николаевич // Писатели Калининградской области Библиографический указатель — Калининград, 1984. — С. 42—46.

Ссылки 
 Олег Глушкин. Юрий Иванов. Единство жизни и творчества
 Юрий Иванов на сайте «Литературный Калининград»
 Фонд Юрия Иванова в Калининградском областном архиве
 Книга Юрия Иванова «Атлантический рейс»
 Рассказ Юрия Иванова «Мы ловим большую рыбу» в журнале «Вокруг света» (1974)
 Фильм Письмо, 1986 (18:50): Писатель Ю. Н. Иванов вспоминает о военном детстве, размышляет о проблемах войны и мира, о праве жителей Калининграда на свой город, о тех, кто не смирился с итогами II мировой войны и мечтает о реванше.

Русские писатели XX века
Персоналии:Калининград
Океанологи
Заслуженные работники культуры РСФСР
Писатели-маринисты